Бенджамін Лінкольн Робінсон (; 8 листопада 1864 — 27 липня 1935) — американський ботанік та міколог.

Біографія 
Бенджамін Лінкольн Робінсон народився 8 листопада 1864 року у Блумінгтоні, штат Іллінойс. У 1887 році він здобув ступінь бакалавра в Гарвардському університеті. 29 червня 1887 року одружився із Маргарет Луїс Кассон і пара подорожувала по Європі. Він вивчав анатомію рослин та здобув ступінь доктора філософії в Страсбурзькому університеті в 1889 році. Восени 1890 Робінсон з дружиною повернулися до Сполучених Штатів.

У 1891 році Робінсон став помічником Серено Вотсона, куратора гербарію Гарвардського університету. Після смерті Вотсона в 1892 році, Робінсон був призначений на посаду куратора. Він був редактором журналу ботанічного клубу Нової Англії Rhodora в 1899—1928 роках.

Він зробив значний внесок у ботаніку, описавши багато видів рослин
.

Бенджамін Лінкольн Робінсон помер 27 липня 1935 року.

Наукова діяльність 
Бенджамін Лінкольн Робінсон спеціалізувався на папоротеподібних, насіннєвих рослинах та на мікології.

Окремі публікації 
 1887. Notes on the Genus Taphrina. Ann. Bot. i. 163—176.
 1889. Beitriige zur Kenntniss der Stammanatomie von Phytocrene macrophylla. 131. Bot. Zeitung, xlvii. 645—657, 661—671, 6/7—685, 693—701, pi. 10. Estrasburgo. Disertación inaugural) 1—22, pi.
 1890. On the Stem-structure of lodes tomentella Miq. and Certain Other Phytocreneae. Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, viii. 95—121, pi. 18, 19.
 1891. Descriptions of New Plants, chiefly Gamopetalae, collected in Mexico by C.G. Pringle in 1889 and 1890. Proc. Amer. Acad. xxvi. 164—176 (Contrib. Gray Herb. i.). 314.
 New Plants collected by W.G. Wright in Western Mexico. Bot. Gaz. xvi. 340—342.
 Silphium laciniatum L. Ibid. 114, 115.
 Two New Plants from the Cascade Mountains. Ibid. 43—45, pi. 6.
 Two Undescribed Species of Apodanthes. Ibid. 82—84, pi. 9.
 [Revis.] The Missouri Botanical Garden, St. Louis, 1890. Ibid. 336.
 1893 [con Henry E.Hason Seaton.] Additions to the Phaenogamic Flora of Mexico discovered by C. G. Pringle in 1891—1892. Proc. Amer. Acad. xxviii. 103—115 (Contrib. Gray Herb. iii.). George Vasey. Ibid. 401—403.
 The North American Sileneae and Polycarpeae. Ibid. 124—155 (Contrib. Gray Herb. v.).
 [con H.E. Seaton.] Two New Plants from Washington. Bot. Gaz. xviii. 237, 238.
 The Herbarium. Ann. Rep. of the President & Treasurer of Harvard College, 1891—1892. 161—163.
 1894. Descriptions of New and hitherto Imperfectly Known Plants Collected in Mexico by C. G. Pringle in 1892 and 1893. Proc. Amer. Acad. xxix. 314—325 (Contrib. Gray Herb, vi., en parte).
 Miscellaneous Notes & New Species. Ibid. 327—330 (Contrib. GrayHerb, vi., en parte).
 Notes upon the Genus Galinsoga. Ibid. 325—327 (Contrib. Gray Herb, vi., en parte).
 The North American Alsineae. Ibid. 273—313 (Contrib. Gray Herb, vi., en parte).
 [Con Jesse More Greenman.] Further New & Imperfectly Known Plants collected in Mexico by C. G. Pringle in the Summer of 1893. Ibid. 382—394 (Contrib. Gray Herb. vii.).
 [Con Merritt Lyndon Fernald.] New plants collected by Messrs. C. V.Hartman & C. E. Lloyd upon an Archaeological Expedition to North-western Mexico under the Direction of Dr. Carl Lumholtz. Ibid. xxx. 114—123 (Contrib. Gray Herb. viii.).
 The Herbarium. Ann. Rep. of the President & Treasurer of Harvard College, 1892—1893. 179—182.
 1895. The Nomenclature Question. On the application of «once a synonymalways a synonym» to binomials. Bot. Gaz. xx. 261—263. 316.
 The Nomenclature Question. A further discussion of the Madison rules. Ibid. 370—371.
 On the «List of Pteridophyta and Spermatophyta of Northeastern America» prepared by the Nomenclature Committee of the Botanical Club. Ibid. 97—103.
 [Con J.M. Greenman.] On the Flora of the Galapagos Islands as shownby the Collection of Dr. G. Baur. Amer. Journ. Sci. ser. 3, 1. 135—149 (Contrib. Gray Herb, ix., en parte).
 [Con J.M. Greenman.] Miscellaneous New Species. Ibid. 175, 176 (Contrib. Gray Herb, ix., en parte).
 [Con J.M. Greenman.] New & Noteworthy Plants chiefly from Oaxaca collected by Messrs. C. G. Pringle, L.C. Smith & E.W. Nel-son. Ibid. 150—168 (Contrib. Gray Herb, ix., en parte).
 [Con J.M. Greenman.] A Synoptic Revision of the Genus Lamourouxia. Ibid. 169—174 (Contrib. Gray Herb, ix., en parte).
 Synoptical Flora of North America. Vol. I. Fascicle i; by Asa Gray & Sereno Watson. Continuada y editada × Benjamin Lincoln Robinson, i-ix & 1—208.
 The Herbarium. Ann. Rep. of the President & Treasurer of Harvard College, 1893—1894. 179—182.
 [Con J.M. Greenman.] A New Genus of Sterculiaceae and Some OtherNoteworthy Plants. Bot. Gaz. xxii. 168—170.
 [Con W. Deane.] A New Viburnum from Missouri. Tbid. T66, 167, pi. 8.
 Notes on Two Species of Brassica. Ibid. 252, 253.
 The Fruit of Tropidocarpum. Erythea, iv. 109—119, pi. 3.
 [Con Hermann von Schrenk.] Notes on the Flora of Newfoundland. Canad. Rec. Sci. vii. 3—31.
 Nymphaea tetragona Georgi. Garden and Forest, ix. 134, fig. 16
 [Con J.M. Greenman.] Descriptions of New or Little Known Phanerogams chiefly from Oaxaca. Proc. Amer. Acad. xxxii. 34—51 (Contrib. Gray Herb, x., en parte).
 [Con J.M. Greenman.]  A Provisional Key to the Species of Porophyllum ranging north of the Isthmus of Panama. Ibid. 31—33 (Contrib. Gray Herb, x., en parte).
 [Con J.M. Greenman.] Revision of the Mexican and Central American Species of the Genus Calea. Ibid. 20—30 (contrib. Gray Herb, x., en parte), [con J. M. Greenman.].
 Revision of the Genus Tridax. Ibid. 1—10 (Contrib. Gray Herb, x., en parte), [con J.M. Greenman.].
 A Revision of the Genus Zinnia. Ibid. 14—20 (Contrib. Gray Herb, x., en parte). 317.
 [Con J.M. Greenman.]. Synopsis of the Mexican % AmericanSpecies of the Genus Mikania. Ibid. 10—13 (Contrib. Gray Herb, x., en parte)
 The Herbarium. Ann. Rep. of the President & Treasurer of Harvard College, 1894—1895. 189—193.
 Case of Ecblastesis and Axial Prolification in Lepidium apetalum. Ibid. xxiv. 209—212, pi. 9.
 The Official Nomenclature of the Royal Botanical Garden & Museum of Berlin. Ibid. 107.
 [Con W. Deane.] Viburnum Demetrionis. Ibid. 436.
 The Publication of New Binomials in Works of Composite Authorship. Erythea, v. 127, 128.

Почесті 
Рід рослин Robinsonella Rose & Baker f. був названий на його честь.

Див. також 
Список ботаніків за скороченням

Примітки

Джерела 
 Robert Zander; Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ботаніки XIX століття
Ботаніки XX століття
Ботаніки США
Мікологи США
Автори ботанічних таксонів